Гюрчин Негриев Фръчковски е български зограф и резбар от Македония, творец от Дебърската художествена школа, представител на един от най-старите родове в школата, Фръчковския род.

Биография 
Гюрчин Негриев е роден около 1811/1812 година в голямата мияшка паланка Галичник, тогава в Османската империя. Негов баща е известният български резбар Негрий Блажев. Гюрчин работи често с баща си и братята си Макрий и Траян. Гюрчин работи и със синовете си Михаил, Пане и Теофил, с които образува отделна тайфа.

Гюрчин участва във вътрешната украса на Бигорския манастир с баща си Негрий и братята си Макрий и Траян.

Гюрчин и братята му Макрий и Траян са автори на иконостаса в пловдивската църква „Света Неделя“, който е един от най-големите от Възраждането с ценна дърворезба. Те са изпълнители и на релефната украса на капителите – тънка художествена работа, наричана по онова време „кюлюмджиийство“.

След Освобождението Траян и Гюрчин работят из Източна Румелия. Гюрчин работи в Калофер, където умира.

Родословие

Бележки 

Български иконописци
Родени в Галичник
Български творци от Македония
Представители на Дебърската художествена школа
Български дърворезбари
Фръчкови
Починали в Калофер